Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2022 fand am 23. und 24. Juli 2022 im Hayward Field der US-amerikanischen Stadt Eugene im Bundesstaat Oregon statt.

Weltmeister wurde zum zweiten Mal nach 2017 der französische Weltrekordinhaber und zweifache Olympiazweite (2016/2021) Kevin Mayer. Silber ging an den Kanadier Pierce Lepage und Bronze gewann der US-Amerikaner Zach Ziemek.

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht erreicht. Mit seinen 8816 Punkten blieb der französische Weltmeister Kevin Mayer um 229 Punkte unter diesem Rekord. Zu seinem eigenen Weltrekord fehlten ihm 310 Punkte.

Rekordverbesserungen 
Im Wettkampf am 23./24. Juli wurden zwei Landesrekorde aufgestellt.
 8532 P – Ayden Owens-Delerme, Puerto Rico
 7866 P – Ken Mullings, Bahamas

Qualifikationsmodus 
Es gab mehrere Möglichkeiten, sich für die Teilnahme zu qualifizieren. Die in der Zeit zwischen dem 27. Dezember 2020 und dem 26. Juni 2022 zu erbringende Qualifikationsnorm betrug 8350 Punkte. Darüber hinaus waren der amtierende Weltmeister von 2019 und der Gewinner der Combined Events Challenge von 2021 (vormals IAAF World Combined Events Challenge) automatisch per Wildcard qualifiziert. Weiterhin waren die amtierenden Kontinentalmeister prinzipiell startberechtigt, wenn die Meisterschaften 2020, 2021 oder 2022 ausgetragen wurden. Pro Landesverband durften höchstens drei (bei Wildcard vier) Zehnkämpfer starten. Waren durch diesen Modus weniger als 24 Teilnehmer im Wettbewerb, bestand die Möglichkeit, auf der Grundlage der Weltrangliste auf dem Stand vom 26. Juni 2022 weitere Athleten zu nominieren. Zusätzlich durfte bei erreichter Qualifikationspunktzahl pro Landesverband ein Athlet als Reserve nominiert werden.
Teilnehmer aus Russland und Belarus waren – auch als Authorised Neutral Athletes – aufgrund des Ukrainekrieges nicht zur Teilnahme an den Weltmeisterschaften 2022 zugelassen.

Zeitplan 
Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit in Eugene.

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Starterfeld

Einzeldisziplinen

100 m 

23. Juli 2022

Weitsprung 

23. Juli 2022, 10:40 Uhr Ortszeit

Kugelstoßen 

23. Juli 2022, 12:10 Uhr Ortszeit

Hochsprung 

23. Juli 2022, 16:10 Uhr Ortszeit

400 m 

23. Juli 2022

Lauf 1: 18:55 Uhr (Ortszeit)
Lauf 2: 19:03 Uhr (Ortszeit)
Lauf 3: 19:11 Uhr (Ortszeit)

110 m Hürden 

24. Juli 2022

Diskuswurf 

24. Juli 2022

Gruppe A: 10:30 Uhr Ortszeit
Gruppe B: 11:40 Uhr Ortszeit

Stabhochsprung 

24. Juli 2022

Gruppe A: 12:15 Uhr Ortszeit
Gruppe B: 13:15 Uhr Ortszeit

Speerwurf 

24. Juli 2022

Gruppe A: 17:05 Uhr Ortszeit
Gruppe B: 18:10 Uhr Ortszeit

1500 m 

24. Juli 2022, 19:20 Uhr Ortszeit

Endstand 
23./24. Juli 2022

Weblinks 
 WM Tag 9 und 10 | Silke Bernhard, Der Zehnkampf von Disziplin zu Disziplin 24. Juli 2022, leichtathletik.de, abgerufen am 15. August 2022
 Jon Mulkeen, Mayer regains world decathlon title in Oregon 25. Juli, worldathletics.org (englisch), abgerufen am 15. August 2022
 WCH Oregon22 preview: combined events 9. Juli 2022, worldathletics.org (englisch), abgerufen am 15. August 2022
 World Athletics Championships. Timetable/Results by Discipline, worldathletics.org (englisch), abgerufen am 15. August 2022
 Wettkampf-Resultate, Weltmeisterschaften 2022, leichtathletik.de, abgerufen am 15. August 2022
 Men Decathlon Athletics XVIII World Championship 2022 Eugene, OR, United States - 15th July - 24th July, todor66.com (englisch), abgerufen am 15. August 2022

Videolinks 
 Mayer storms to decathlon victory, youtube.com, abgerufen am 15. August 2022
 France's Kevin Mayer wins Men 1500m Decathlon, World Athletics Championships Oregon, Full Race, youtube.com, abgerufen am 15. August 2022
 Mens 400m Full Decathlon, World Athletics Championships 2022, youtube.com, abgerufen am 15. August 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf der Manner
Mehrkampfsport